STX Entertainment — американская развлекательная медиакомпания. Её основной деятельностью является финансирование, производство, распространение и продажа фильмов.

История 
Идея о создании компании у кинорежиссёра Роберта Симондза и у американского инвестора и бизнесмена Билла МакГлашана появилась в 2012 году. Была начата разработка концептуализации медиакомпании на идее создания проектов со средним бюджетом для производства фильмов. В 2014 году было принято решение о создании компании, которая будет финансировать, производить, распространять и продавать кинопродукцию.

Подразделения 
STX Entertainment имеет шесть подразделений: фильмы (STXfilms), включает в себя анимацию и семейный контент; телевидение (STXtelevision); и цифровые медиа (STXdigital), которые включают в себя публичные мероприятия и виртуальную реальность (STXsurreal); (STXinternational).

Фильмография

Фильмы

Предстоящие фильмы

Телевидение

Примечания 

Медиакомпании по алфавиту
Компании США